Einar Johansson kan syfta på:

Einar Johansson 1889–1972, svensk politiker (S)
Einar Halling-Johansson, 1893–1958, fotbollsspelare i Örgryte IS
Einar Johansson, fotbollsmålvakt i Gais
Einar Johanson, 1902–1981, svensk arkitekt
Einar Hanock Johansson, 1932–1995, svensk möbelsnickare